Лале́нд () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Дордонь. Входит в состав округа Бержерак.

Код INSEE кантона — 2408. Всего в кантон входит 49 коммун, центральный офис расположен в Лаленде.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 8424 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Лаленд на сайте INSEE
 Население коммун департамента Дордонь на сайте INSEE

Кантоны департамента Дордонь